Senior è un termine della lingua latina che significa "più anziano".

Sport 
 Seniores – termine riferito solitamente ad eventi sportivi o campionati professionisti, in contrapposizione alla categoria Juniores
 Senior TT, competizione motociclistica

Lingue straniere 
 Senior, abbreviato sr. – appellativo aggiunto in coda al nome del genitore in caso di omonimia tra genitore e figlio
 Senior – nel gergo universitario statunitense, uno studente all'ultimo anno (solitamente il quarto).
 Senior – aggettivo anteposto ad un titolo (ad esempio, senior vice president di una società), nei paesi anglosassoni denota una posizione di preminenza rispetto agli altri portatori dello stesso titolo.
 Debito senior – in inglese e ormai anche in italiano, l'aggettivo riferito a un debito indica che quel debito deve essere pagato prima di altri, qualificati junior (vedi anche: postergazione). Per esempio, in una procedura di fallimento i debiti verso lo Stato sono senior.

Musica 
 Senior, album dei Röyksopp del 2010.